Budil ist der Familienname folgender Personen:
 Eduard Budil (1924–2015), österreichischer Pferdesportler
 Kimberly S. Budil, US-amerikanische Physikerin und Direktorin des Lawrence Livermore National Laboratory